Dieser Artikel beschreibt die Qualifikation zur U-20-Handball-Europameisterschaft der Männer 2014 in Österreich.

Qualifikation 

In der Qualifikationsrunde spielte jede Mannschaft einer Gruppe einmal gegen jedes andere Team in der gleichen Gruppe. Die jeweils besten zwei Mannschaften der Gruppen 1 bis 5 und die beste Mannschaft der Gruppen 6 bis 8 qualifizierten sich für die Handball-Europameisterschaft der männlichen U20-Jugend 2014. Die Auslosung der acht Gruppen fand am 22. Oktober 2013 in Wien statt.
Österreich als Veranstalter, Deutschland als Titelverteidiger der U-18 EM 2012 und Schweden als Zweiter der U-18 EM 2012 waren bereits vorab qualifiziert.

Gruppe 1 

Alle Spiele fanden in  statt.

Gruppe 2 
Alle Spiele fanden in Prag  statt.

Gruppe 3 
Alle Spiele fanden in Birsfelden  statt.

Gruppe 4 
Alle Spiele fanden in Villeneuve D'ascq  statt.

Gruppe 5 
Alle Spiele fanden in Slovenj Gradec  statt.

Gruppe 6 
Alle Spiele fanden in  statt.

Gruppe 7 
Alle Spiele fanden in  statt.

Gruppe 8 
Alle Spiele fanden in  statt.

Handball-Europameisterschaft
Handballveranstaltung 2014
Europameisterschaft Manner U20 2014
Jugendhandball